Mašín ist der Familienname von:

 Josef Mašín (1896–1942), tschechoslowakischer Widerstandskämpfer
 Ctirad und Josef (jun), Söhne von Josef Mašín (1896–1942), genannt Brüder Mašín, Widerstandskämpfer in der kommunistischen Tschechoslowakei